Сергей Слепов: Слепов, Сергей Викторович (род. 1999) — российский футболист.
 Слепов, Сергей Иванович (род. 1951) — советский игрок в хоккей с мячом.